Иван Дзержинский:
 Дзержинский, Иван Иванович (1909—1978) — композитор, лауреат Сталинской премии.
 Дзержинский, Иван Игнатьевич (1925—1995) — Герой Социалистического Труда (1973).